Постоловка — топоним:

Украина 
 Постоловка — село,  Гусятинский район,  Тернопольская область
 Постоловка — село,  Волочисский район,  Хмельницкая область